

Terme général 
Un produit, dans son sens le plus général, désigne le résultat d'une activité humaine sous la forme d'un bien ou d'un service.

Mais, de plus, le terme peut recouvrir des significations particulières par domaine :

Technologie 
Un produit est le résultat d'un processus de transformation technologique comme :
 En agriculture : un produit laitier, un produit fertilisant ou un produit phytosanitaire.
 En chimie : un produit chimique ou plus justement une substance chimique est souvent un assemblage d'éléments chimiques différents. Un produit de réaction est un composé qui résulte de l'interaction des réactifs et qui est décelable à la fin de la réaction.

Commerce et marketing 
 Un produit correspond à chacune des références catalogue ou des propositions commerciales standard commercialisées par une entreprise. De la sorte, un produit peut être un produit tangible, mais aussi un forfait, une prestation de service, un abonnement, une application, etc.
 Un nouveau produit est un produit (au sens précédent) spécifique qu'une entreprise soit projette d'ajouter à sa gamme et de lancer, soit vient de présenter ou de lancer récemment.

Économie 
 un produit est un bien ou un service associé à une production et censé satisfaire un besoin, généralement moyennant un prix à payer par l'utilisateur ;
 en comptabilité nationale : le produit national brut (PNB), le produit intérieur brut (PIB), le produit intérieur net (PIN) ;
 en comptabilité privée ou d'entreprise : le produit comptable ; le produit exceptionnel ;
 en finance : le produit financier ; produit dérivé financier,

Droit 
En droit de la propriété industrielle : la réglementation sur les dessins et modèles définit le produit comme un objet industriel ou artisanal, matériel ou immatériel.

Mathématiques 
Un produit est : 
 le résultat d'une multiplication de facteurs;
produit cartésien d'ensembles ;
produit scalaire ;
produit vectoriel entre vecteurs ;
produit matriciel entre matrices ;
produit tensoriel entre tenseurs ;
produit intérieur en géométrie différentielle ;
produit extérieur ou de Hodge ;
produit mixte en géométrie euclidienne ;
produit eulérien ;
produit de convolution entre deux fonctions ;
produit direct de structure algébrique (voir aussi topologie produit) ;
produit direct (groupes) et un produit semi-direct en théorie des groupes ; 
produit libre en théorie des groupes ;
produit d'objets dans une catégorie.